Велика Биљаница је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 472 становника.

Овде се налази Спомен комплекс Биљаница.

Демографија 
У насељу Велика Биљаница живи 416 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,8 година (40,2 код мушкараца и 43,6 код жена). У насељу има 114 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,53.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
  Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији